Iphiaulax lativentris (Cresson), een schildwesp
 Iphiaulax lativentris (Cameron), een schildwesp

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing